Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1924/1925 — 35-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Квинс Айленд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Спорт в Великобритании в 1924 году
Спорт в Великобритании в 1925 году
1920-е годы в Северной Ирландии